Diaz steht für:
 Diaz (Arkansas), Stadt im Jackson County, Arkansas, Vereinigte Staaten
 Díaz (Familienname) (Diaz), spanischsprachiger Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Diazepam, Arzneistoff, ursprünglich vermarktet als Valium
 Diaz Cove, Bucht an der Südküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Díaz Rock, Klippe nördlich der Antarktischen Halbinsel
 Islote Diaz, Insel der Antarktis

Siehe auch: 
 Bahía Diaz
 Cabo Diaz
 Dias